Sezon (1978) był 34. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 23 kwietnia 1978 i trwały do 15 października 1978. Tytułu nie obroniła drużyna Lillestrøm SK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół IK Start.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1978 w piłce nożnej
1978 w Norwegii